Chapu bezeichnet

Henri Chapu (1833–1891), französischer Bildhauer und Medailleur

ein Werk über Tee, das Chapu (, von Gu Yuanqing aus der Zeit der Ming-Dynastie, siehe Chapu (Gu Yuanqing)